EOA steht für:
 Europäisches Online-Auskunftsverfahren, Auskunftsverfahren der Deutschen Rentenversicherung
 End of Authority, das Ende einer ETCS-Fahrterlaubnis im europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS
 Elilombarda (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft

Abkürzung